Die Region Transbaikalien im Föderationskreis Sibirien der Russischen Föderation gliedert sich in 31 Rajons und 4 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 45 Stadt- und 345 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Drei der Rajons (Aginskoje mit dem später ausgegliederten Stadtkreis Aginskoje, Duldurga und Mogoitui) bildeten bis zum 1. März 2008 ein eigenständiges Föderationssubjekt, den Autonomen Kreis der Aginer Burjaten. Diese Territorien besitzen bis heute unter dieser Bezeichnung einen Sonderstatus innerhalb der Region Transbaikalien (in den Tabellen grau hinterlegt).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
 Örtliche Selbstverwaltung im offiziellen Portal der Region Transbaikalien (russisch)
 Einwohnerzahlen 2010 beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)

Transbaikalien